Bee Gees () — британско-австралийская музыкальная группа, основанная в 1958 году. Состояла из троих братьев: лидера-вокалиста Барри Гибба, второго лидера-вокалиста Робина Гибба и клавишника-гитариста Мориса Гибба. Мировые продажи пластинок группы превышают 220 миллионов копий, что делает их одним из самых успешных коллективов в истории музыкальной индустрии.

История группы 
 
Старший из братьев, Барри Гибб родился 1 сентября 1946 на острове Мэн, являющемся Коронным владением Британии. Через три года, 22 декабря 1949 года, родились с разницей в 35 минут близнецы Робин и Морис. В 1955 году семья Гиббов переехала в Манчестер, а в 1958 году из Манчестера в австралийский город Брисбен (на северо-востоке страны, в штате Квинсленд). В 1960 году они выступали в нескольких телевизионных шоу, а также на курортах Австралии, несмотря на то что были несовершеннолетними. Австралийская звезда Кол Джой был вдохновлен песнями Барри и помог братьям получить контракт на запись с музыкальным лейблом в 1963 году. Название группы было изменено на «Bee Gees». Трио выпускало по два-три сингла в год. В то же время Барри успевал писать песни для других австралийских исполнителей. В 1966 Гиббы вернулись в Англию, где начали успешную карьеру в рок-музыке (хиты Words и др.). Однако к началу 1970-х гг. пластинки Bee Gees перестали пользоваться успехом.

Вторая фаза Bee Gees началась, когда музыканты неожиданно для всех обратились к музыке диско. В 1977 году был выпущен саундтрек к фильму «Лихорадка субботнего вечера», самой известной композицией которого стала заглавная песня «Stayin' Alive». Благодаря её популярности Bee Gees немедленно взлетели на первые строчки хит-парадов, по сути став живым олицетворением эпохи диско и одним из главных поставщиков хитов для дискотек второй половины 1970-х гг. (хит «Tragedy» и др.). Фильм «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера» с Bee Gees в главной роли, однако, провалился в прокате.В 1979 году группа получила звезду на аллее славы в Голливуде за достижения и вклад в области музыки.

В 1980-х годах участники группы в основном занимались сольными проектами. Особенно на этом поприще повезло Робину (хиты Juliet, Boys Do Fall In Love и др.) В 1987 году группа выпустила альбом E.S.P., который стал достаточно успешным. Сингл You Win Again с этого альбома возглавил чарты Великобритании и Европы.

Bee Gees вернули себе внимание критики и любителей музыки в конце 1990-х гг., выпустив несколько традиционных рок-альбомов (последний — в 2001). В 2003 году группа прекратила существование в связи со смертью Мориса Гибба.

По прошествии шести лет, в конце 2009 года, Барри и Робин объявили о возрождении Bee Gees. Однако группа так и не осуществила каких-либо новых студийных записей. Со смертью Робина Гибба в 2012 году надежда на возрождение Bee Gees окончательно угасла.

Память 
 Памятник в Редклиффе — пригороде австралийского города Брисбена. Открыт в феврале 2013 года.

Участники 

Основной состав
 Барри Гибб — вокал, ритм-гитара (1958—2003, 2009—2012)
 Робин Гибб — вокал, гитара, меллотрон, орган, мелодика, гармоника (1958—1969, 1970—2003, 2009—2012; умер в 2012)
 Морис Гибб — вокал, соло-гитара, бас-гитара, клавишные (1958—2003; умер в 2003)
 Колин Питерсен — ударные (1967—1969)
 Винс Мелоуни — соло-гитара (1967—1968)
 Джефф Бриджфорд — ударные (1971—1972)

Концертные музыканты
 Алан Кендалл — соло-гитара (1971—1981, 1989—2003)
 Крис Каран — ударные (1972)
 Джефф Уэстли — клавишные (1973—1976)
 Деннис Байрон — ударные, перкуссия (1974—1979)
 Блю Уивер — клавишные (1975—1981)
 Джо Лала — перкуссия (1976, 1979)
 Джоуи Мурсия — ритм-гитара (1976, 1979)
 Гарольд Ковард — бас-гитара (1979)
 Тим Кансфилд — ритм-гитара (1989)
 Вик Мартин — клавишные, синтезатор (1989)
 Гэри Моберли — клавишные, синтезатор (1989)
 Джордж Перри — бас-гитара (1989)
 Честер Томпсон — ударные (1989)
 Бен Стайверс — клавишные (1996—1999)
 Мэтт Бонелли — бас-гитара (1996—1999)
 Стив Ракер — ударные (1996—1999)

Приглашённые музыканты (студия и концерты)
 Фил Коллинз — ударные
 Ленни Кастро — ударные
 Гленн Фрай — гитара
 Тимоти Б. Шмит — бас-гитара
 Джо Уолш — соло-гитара
 Дон Фелдер — соло-гитара (1981)
 Джефф Поркаро — ударные
 Майк Поркаро — бас-гитара
 Стив Поркаро — клавишные
 Стив Люкатер — гитара
 Дэвид Хангейт — бас-гитара
 Дэвид Пэйч — клавишные
 Грег Филлингейнс — клавишные
 Бобби Кимбалл — клавишные
 Лиланд Склар — бас-гитара
 Реб Бич — соло-гитара
 Грегг Биссонетт — ударные
 Рики Лоусон — ударные
 Скотт Ф. Краго — ударные
 Стив Гэдд — ударные
 Стив Ферроне — ударные
 Стив Джордан — ударные
 Натан Ист — бас-гитара
 Стюарт Смит — соло-гитара
 Винни Колаюта — ударные

Временная шкала

Временная шкала концертных участников

Дискография 

 The Bee Gees Sing and Play 14 Barry Gibb Songs (1965)
 Spicks and Specks (1966) (изначально назывался Monday`s Rain)
 Bee Gees 1st (1967)
 Turn Around Look At (1967)
 Horizontal (1968)
 Idea (1968)
 Rare, Precious, Beautiful, Vol.1 (1968)
 Rare, Precious, Beautiful, Vol.2 (1969)
 Odessa (1969)
 Best of Bee Gees (1969)
 Cucumber Castle (1970)
 Rare, Precious, Beautiful, Vol.3 (1970)
 Starportrait International - Bee Gees (1970)
 Sound Of Love (1970)
 2 Years On (1970)
 Melody (1971)
 Trafalgar (1971)
 To Whom It May Concern (1972)
 A Kick In The Head (1973) (нереализованный альбом)
 Far East Tour 1973 (1973) (альбом вышел только в Японии)
 Life In a Tin Can (1973)
 A Kick In The Head Is Worth Eight In The Pants (1973)
 Best of Bee Gees Volume 2 (1973)
 Mr. Natural (1974)
 Bee Gees - The Original Odessa (1974)
 Main Course (1975)
 The Bee Gees - POP Giants, Vol.19 (1975)
 Gold/Volume One (1975)
 Best Of Bee Gees, Vol.3 (1975)
 Children of the World (1976)
 Massachusetts (1976)
 Saturday Night Fever (1977)
 Here At Last Bee Gees Live (1977)
 I`ve Gotta Get A Message To You (1977)
 Take Hold Of That Star (c)1964 (1978)
 Sgt. Pepper`s Lonely Hearts (soundtrack) (1978)
 Spirits Having Flown (1979)
 Bee Gees Greatest (1979)
 Guilty Demos (1980)
 Living Eyes (1981)
 Staying Alive (1983)
 E.S.P. (1987)
 One (1989)
 Tales from the Brothers Gibb (1990)
 High Civilization (1991)
 Size Isn't Everything (1993)
 The Very Best Of Bee Gees (1996)
 Claustrophobia (1996)
 Still Waters (1997)
  (1998)
 The Very Best Of Bee Gees (1998)
 Tomorrow The World (1999)
 This Is Where I Came In (2001)
 Their Greatest Hits: The Record (2001)
 Number Ones (2004)
 Bee Gees Love Songs (2005)
 The Ultimate Bee Gees (2009)
 Mythology: The 50th Anniversary Collection (4CD) (2010)
 Timeless: The All-Time Greatest Hits (2017)

См. также 
 Энди Гибб

Примечания

Библиография 
Профильная:
 
Общая:

Ссылки 
 Bee Gees — официальный сайт
 Биография

Музыкальные коллективы Великобритании
Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы Австралии
Рок-группы Австралии
Группы в стиле диско
Поп-группы Великобритании
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Члены Зала славы рок-н-ролла
Лауреаты премии BRIT Awards
Лауреаты премии «Грэмми»
Трио
Bee Gees
Музыкальные коллективы 1960-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1958 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2003 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2012 году
Семейные музыкальные коллективы
Исполнители Atco Records
Исполнители Warner Bros. Records
Исполнители Reprise Records
Группы поп-рока
Софт-рок-группы
Лауреаты Grammy Lifetime Achievement Award
Исполнители RSO Records
Группы психоделического попа
Квинтеты
Квартеты